

Persone 
Dénes Zsigmondy – violinista ungherese
Emil Zsigmondy – alpinista austriaco, pioniere dell'alpinismo senza guida alpina
Karl Zsigmondy – matematico austriaco, celebre per il teorema di Zsigmondy
Richard Adolf Zsigmondy – chimico austriaco, pioniere dello studio dei colloidi

Altro 
 cratere Zsigmondy – cratere lunare
 Rifugio Zsigmondy-Comici (tedesco: Zsigmondy-Comici-Hütte) – rifugio delle Dolomiti